Ancistrosyllis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av M'Intosh 1879. Enligt Catalogue of Life ingår Ancistrosyllis i familjen Pilargidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pilargiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Ancistrosyllis